Helminthoglypta proles är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1892.  Helminthoglypta proles ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
proles